"Tingo" pode ser:
 Tingo (distrito), no Peru (Região Amazonas)
 Tingo María, no Peru (Região Huánuco)
 Tingo de Saposoa (distrito), no Peru (Região San Martín)
 Tingo de Ponasa (distrito), no Peru (Região San Martín)

Desambiguações de topônimos